Revolver () — многозначный термин.

Музыка 
 Revolver — седьмой альбом группы The Beatles.
 rEVOLVEr — четвёртый студийный альбом американского рэпера T-Pain.
 RevolveR — четвёртый студийный альбом шведской метал-группы The Haunted.
 Revolver — EP-альбом американского исполнителя, актёра и драматурга Льюиса Блэка.
 Revolver — французская поп-рок-группа, образованная в 2006 году.
 Revolver — британская рок-группа, существовавшая в 1990—1994 гг.
 Revolver — песня Мадонны из альбома Celebration.
 Revolver — композиция группы Rage Against the Machine из альбома Evil Empire.
 Revolver Music — британский лейбл звукозаписи.

Кинокомпании 
 Revolver — австралийская кинокомпания.
 Revolver — канадская кинокомпания.
 Revolver — шведская кинокомпания.
 The Revolver Film Co. — американское подразделение канадской компании Revolver Film Company.

Печатные издания 
 Revolver — музыкальный журнал, издаётся группой Future US.
 Revolver — серия британских комиксов по мотивам 2000 AD, издававшаяся в 1990—1991 гг.

В других сферах 
 Revolver — программный продукт компании McDowell Signal Processing, LLC.
 Revolver Audio — британский производитель Hi-Fi аппаратуры.
 Revolver Entertainment — британская дистрибьюторская компания.
 Revolver Publishing — немецкое книжное издательство.
 Revolver Upstairs — концертный зал и клуб в Мельбурне.
 The Revolver — линейка часов от Nixon.

См. также 
 Revolverheld
 Револьвер (значения)
 Revoльvers